Keewatin est un mot d'origine algonquine qui signifie « vent du nord ».

Géographie 
 Au Canada :
 Keewatin, ancienne ville d'Ontario fusionnée dans Kenora ;
 le district de Keewatin, ancien territoire fédéral et ancien district des Territoires du Nord-Ouest ;
 la région de Keewatin, ancienne région des Territoires du Nord-Ouest, recouvrant partiellement le district de Keewatin mais néanmoins distincte ;
 la région de Keewatin, autre nom de l'actuelle région de Kivalliq au Nunavut, au territoire largement similaire à celui de la précédente.

 Aux États-Unis :
 Keewatin, ville du Minnesota.

Autres usages 
 Le diocèse anglican de Keewatin, diocèse de l'Église anglicane du Canada à cheval sur la frontière entre le Manitoba et l'Ontario ;
 le vicariat apostolique de Keewatin, ancien vicariat apostolique de l'Église catholique romaine qui s'étendait sur le nord de la Saskatchewan ;
 le SS Keewatin, navire à vapeur de la Canadian Pacific Railway qui naviguait sur les Grands Lacs entre Port McNicoll et Fort William/Port Arthur, Ontario, Canada.